Carl Rathjens ist der Name folgender Personen:

* Carl Rathjens jun. (1914–1994), deutscher Geograph
 Carl August Rathjens (Carl Rathjens senior; 1887–1966), deutscher Geograph